Henrik Palmstierna kan syfta på:

Henrik Palmstierna (1821–1885), svensk militär och politiker.
Henrik Palmstierna (1884–1962), svensk militär.